Джонни Уильям Бауэр (); имя при рождении Джон Уильям Кишкан () (8 ноября 1924, , Саскачеван, Канада — 26 декабря 2017, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, выступавший на позиции вратаря. С клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» выиграл четыре Кубка Стэнли. 1 января 2017 года был включён в Список 100 величайших игроков НХЛ.

Участник Второй мировой войны.  Солгал о своём возрасте призывной комиссии, чтобы в 15 лет отправиться на фронт. Служил в Англии в качестве наводчика 2-й Канадской дивизии с 1940 по 1943 год. Его служба закончилась, когда он был уволен из-за ревматоидного артрита в руках.

Семья 
Был женат на Нэнси Бауэр. У супругов было трое детей (сын Джон, дочери  Синди и Барбара),  восемь внуков  и шесть правнуков.

Смерть 
27 декабря 2017 года Джонни Бауэр скончался на 94-м году жизни. Смерть наступила после непродолжительной борьбы с пневмонией.

Награды и достижения 
 Бауэр дважды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.
 В 1976 году он был введен в Зал хоккейной славы, в 2006 году — в Зал славы АХЛ.
 В 1998 году под номером 87 Бауэра включили в список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News.
 В 2005 году портрет Бауэра был помещён на 50-центовой монете, вышедшей в комплекте "Легенды «Торонто Мейпл Лифс».
 Рекордсмен АХЛ по продолжительности «сухой серии» — 249 минут 51 секунда.
 Рекордсмен АХЛ по количеству вратарских побед — 359.
 4-кратный обладатель «Лес Каннингэм Эворд» (самому ценному профессиональному североамериканскому хоккеисту).
 3-кратный обладатель награды «Хэп Холмз Мемориал» (лучшему вратарю АХЛ).
 В 2017 году включён в Список 100 величайших игроков НХЛ по версии лиги.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Умершие от пневмонии
Артиллеристы Второй мировой войны
Зал славы хоккея с шайбой
Аллея славы Канады
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Везина Трофи
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами